Франсиско Х. Морено има више значења:

 Франсиско Х. Морено (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Х. Морено (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику